Калікст Понінський (граф)
 Калікст Понінський (староста)

Понінські